«Долина Волков: Западня» () — турецкий остросюжетный телесериал. Сиквел сериала Долина Волков: Террор. Фильм является продукцией Pana Film (с 2007 года).

Сюжет 
Полат Алемдар успешно справился с поставленной ему миссией, разгромив верхушку мафии Турции — Совет Волков, положил конец мафиозным структурам в Турции. Выполнив эту миссию должным образом, он становится главой Организации общественной безопасности (КГТ) и принимает меры для проведения важных операций от имени государства. Однако его новая миссия глубже и опаснее.

Первые три сезона «Долина Волков: Западня» сосредоточены на внутренних представителях мировых держав, а Полат Алемдар и его команда сражались с этими внутренними врагами. Кроме того, стала предметом обсуждения проблемы терроризма. Начиная с четвёртого сезона сериал сфокусирован на главных действующих лицах мировых держав, в сериале были задействованы иностранные спецслужбы и иностранные агенты, и главным героям приходилось бороться с ним. В пятом и шестом сезонах, когда внутренние группы боролись, в седьмом сезоне впервые подробно обсуждалась делегация старейшин. Тамплиеры, появившиеся в 2005 году, снова были включены в сериал спустя 10 лет после этого сезона. Кроме того, сирийский вопрос освещался с середины седьмого сезона до последнего сезона. В восьмом сезоне обсуждались конфликты между глобальными и региональными державами. В девятом сезоне сериала великая война с тамплиерами стала предметом операции «Пирамида», которая началась в результате того, что Полат Алемдар опубликовал документы
Криптекса. Эта битва перешла в десятый финальный сезон, сделав сериал более пессимистичным и серьёзным.

Терминология 
Совет старейшин — секретная государственная организация, которая существует со дня основания турецкого государства. Работает против мировых держав, чтобы сделать турецкое государство региональной державой.

Аксачлы — член Совета старейшин, избранный из числа членов и возглавляющий делегацию. Последний Аксачлы — Ходжа.

Наип — человек номер один Аксачлы и его помощник. Не входит в состав делегации.

Красная книга — книга, в которой собраны все секреты Турции. В эту книгу включены местоположения секретного оружия, секретные камеры, центры стратегических исследований, а также лица, входящие в состав делегации и играющие ключевую роль в разработке стратегии страны. Красная книга находится под защитой Совета старейшин.

Книга генеалогии — книга, в которой особые люди сформируют новый комитет в случае смерти всех членов делегации.

Стражи Расади — команда, которая охраняет книгу Генеалогии. Никто не знает, кто они и где они находятся. Книга генеалогии не раскрывается без необходимости.

Гора Танры — старейшая традиция турок, тех, кто умирает, отправляют на гору Танры.

Организация общественной безопасности (КГТ) — секретное разведывательное агентство. Основан Догу Эшрефоглу. Его первый президент — Аслан Акбей. Хотя это неофициальное учреждение, оно находится в непосредственном подчинении Совета старейшин. Последний президент — Мухсин.

Организация кибербезопасности — входит в состав Совета старейшин. Отвечает за кибербезопасность. Последним экспертом по кибербезопасности был Эрдем. Организация не была восстановлена после его смерти.

Организация финансовой безопасности — входит в состав Совета старейшин. Это учреждение, которое работает на благо страны в глобальных войнах за капитал. Сами Бей был последним руководителем учреждения, и после его смерти оно больше не восстановливалась.

Сиях Санджак — команда, входящая в Совет старейшин. Эта команда борется против Команды Армагеддона. Был основан Кара по приказу Полата Алемдара. Однако, после неожиданной смерти Кары и убийства оставшихся членов команды в Сирии организацией ШЕДИД, команда была восстановлена ​​Ясином по приказу Полата и продолжила свою борьбу, победила и разогнала ШЕДИД. Последний лидер — Ясин.

Оджаки: Когда началась Первая мировая война, Османская империя сохранила Стамбул, в качестве своего центра, чтобы обеспечить лучшую защиту, и основала новые государства на землях Румелии и Аравийского полуострова. Османская империя, опять же, доминировала в этих государствах через оджаки, построенные в этих государствах, общее количество которых составляло 52. Оджаки сыграли огромную роль в победе в войне за независимость Турции в Анатолии. Эти оджаки также сохранили свое существование в период Республики и сохранились до наших дней. После смерти Омера Бабы Суха Тарик, стамбульский секретный клерк Оджаков, сообщил Полату, что главным секретным секретарем Окаклара является Омер Баба, и объявил о своей тайной воле. Омер Баба; в своём тайном завещании хотел, чтобы руководство Оджаками перешло к Полату. Суха Тарик проинформировал Полата, что некому было сражаться с врагами, захватив Оджаки, как причину, по которой Оджаки не мог совершить какое-либо важное действие в течение длительного времени, но было понятно, что Полат может выполнить эту задачу с помощью операции Пирамида. Таким образом, Полат принял это и стал главой Оджаков. Последний лидер оджаков — Полат Алемдар.

Совет волков — высшая сила мафии. Был основан в 1983 году при бароне Мехмете Караханлы, и его наиболее эффективные годы приходились на 2003—2005 годы. Совет был распущен в 2005 году, когда Низаметтин Гювенч начал операцию по инструкциям, которые он получил от тамплиеров, и он убил Лаз Зия и в конечном итоге он был убит Полатом Алемдаром. Затем тамплиеры приказали Фехми Кузузаде, сыну Вахапа Кузузаде, восстановить Совет, и вскоре Фехми восстановил Совет. Все участники Совета были разогнаны и убиты Полатом Алемдаром. Последний барон, Фехми Кузузаде, также был убит Зейнеп Огуз, бывшим членом КГТ.

Подсекретариат национальной безопасности. Другое его название — Подсекретариат общественной безопасности. Это подсекретариат, которым руководит Искендер Буюк. Когда Искендер Бююк был уволен из-за проблем со здоровьем, Юнсал Кемаль Алныачик был назначен помощником министра и подсекретариат распущен после его смерти.

Гладио — крупная глубинная государственная организация, созданная во время холодной войны. Наиболее активный период в Турции — в 1960—1980 годах. Наиболее важными представителями являются Арон Феллер и Бюлент Фуат Арас, а Искендер Бююк использовался ими без его ведома. После убийства Арон Феллера Полатом Алемдаром, на смену ему пришёл представитель ЦРУ в Турции, Джозефом Бейли. Джозеф был убит представителем Моссада в Турции Шамиром Хеброном. Шамир был убит Полатом Алемдаром в северном Ираке. Затем он полностью потерял власть после распада служащих ему духовников и прекратил свою деятельность в Турции.

Тамплиеры — секретная и универсальная организация, которая находится на вершине мировых держав и имеет стратегии по формированию мира, который Догу Эшрефоглу называет Полатом Алемдаром тенями позади него после смерти Мехмета Караханлы в 3-м сезоне сериала Долина Волков, который предшествует сериалу. Преследует цель — создать Новый мировой порядок. Ещё одна цель тамплиеров — начать битву Армагеддон. Ради этого они втянули Ближний Восток во внутренние беспорядки и намеревались начать католико-православную войну на Балканах. Особенно после смерти Мемати тамплиеры, которые снова начали действовать, пытались уничтожить комитет старейшин, но не смогли добиться успеха из-за умных действий Полата Алемдара. После операции «Пирамида», которая началась в результате объявления Полатом Алемдаром документов Криптекса, после смерти Абдулхея тамплиеры вступили в большую войну с Советом старейшин. Напротив них — команда Black Sancak, сформированная Оджаками и Полатом Алемдаром.

Святой Спаситель — Бафомет, которому тамплиеры поклоняются как богу, является их святым спасителем.

Великое Величество: благородный лидер на вершине тамплиеров. Последний — его Высочество Карун.

Великий Мастер — является вторым по авторитетности именем тамплиеров после Высшего Величества.

Великий магистр — вляется третьим по авторитету именем тамплиеров после Великого магистра.

Битва при Армагеддоне: Тамплиеры верят, что если эта война начнется, наступит конец света, и они делают все возможное, чтобы эта война началась.

Команда Армагеддона — команда, связанная с тамплиерами. Эта команда предпринимает действия, которые втянут каждую страну, в которую она попадает, в хаос. Последний лидер — Ози.

Команда Леон — команда, созданная в партнерстве между Англией и Израилем. Эта команда связана с Королевской армией (British Royal Army). Был основан Брэндоном. Последний лидер — Джон Смит.

Команда Маркуса — команда, связанная с тамплиерами. Тамплиеры на Сублиме Маджесте для поддержания эффективности смерти Марка Тимиды в Турции привели в Турцию. Последний её лидер — Маркус.

Команда Темной реки — команда, которая сотрудничает с тамплиерами. Основателем и последним руководителем команды со штаб-квартирой в Стамбуле является Голге.

ШЕДИД — контролирует многие регионы в Сирии и Ираке. Это самая сильная и богатая террористическая организация на свете. Джон Смит сменил его на посту халифа после того, как им правил Верный Биритани и им был объявлен новый халифат, Джон Смит покинул Сирию. Последний халиф неизвестен. Его полностью разгромила команда Black Санджджк, основанная Полатом Алемдаром. Он представляет собой прототип ИГИЛ.

Колониальные державы — династии, которые стали сильнее с географическим открытием. Династии, правившие многими колониальными государствами, в частности династия, правившая Британской империей, являются колониальными державами. Эти династии существуют очень давно, но когда они окрепли с Географическим открытием, они начали проявлять себя. В то время как династии, сформировавшие колониальные державы, доминировали на 9 % в мире до географических открытий, они доминировали в 82 % в мире благодаря открытиям. Все считали, что эти династии исчезли после Первой мировой войны 1914—1918 годов. Однако историей ушли только династии государств, потерпевших поражение в войне. Таким образом династии государств, выигравших Первую мировую войну прятались.

Персонажи

Главные персонажи

Полат Алемдар 
Главный герой. Сыгран Неджати Шашмазом. Озвучен Умит Табаком. В прошлом был Али Джанданом. Очень упрямый человек, но любящий человек. Не щадит своих врагов. Убил двух глав из четырёх семей.
Убил Искандера, Гольге, Эрсоя. Потерял много близких людей, но всегда выходил из ситуаций.
Очень умный человек.

Эбру Дуру 
Вторая невеста и первая жена Полата Алемдара, мать дочери Элиф. Убита Искандером.

Мемати Баш 
Один из главных героев. Сыгран турецким актёром Гюрканом Уйгуном. Был помощником Сулеймана Чакыра, затем его сына Пусата. Любит его сестру, Сельви. Правая рука Полата. Был сын, убит в малом возрасте. Муж Селви. Мемати был убит на собственной свадьбе в 161 серии.

Гюллю Эрхан 
Один из главных людей Полата. Появился в первой же серии. Племянник Сейфо. Сердцеед. Очень весёлый и добрый человек. Искандер раздавил ему руку машиной. Всегда поддерживал Пусата. До сих пор жив. Сыгран Эрхан Уфак.

Абдульхей Чобан 
Левая рука Полата Алемдара, позже правая. Один из главных героев франшизы. По национальности курд. Очень спокойный уверенный в себе человек. Ученик Аслана Акбея, человек государства. Раньше был Зульфу Юкселем. Появился в первой же серии. Был убит Мистером Кейем в офисе КГТ в 229 серии. Сыгран Кенан Чобан.

Назир Кылабаджи 
Персонаж, которого сыграл Бюлент Чакрак. Появлялся в 54-62 серии. Азербайджанец. Контрабандист оружия. Он занимается контрабандой в порту, где является партнером Мемати. В одном из бесед упомянул Ходжалинский геноцид. Спас Полата и его людей включая Мемати от смерти от рук людей Джевата. С тех пор больше не появлялся в сериале.

Кара 
Государственный человек. Никого не жалеет. Впервые появился в 129 серии. Имел сына Фермана, и внука Фермана, обоих потерял. Очень ценит природу и народ. Убил Давута, Кашифоглу. Заживо похоронил Пойраза. Очень сильный духом человек. Был убит по собственному желанию в 233 серии. Сыгран Хакан Бояв.

Джахит Кайа 
Воспитан КГТ. Впервые появился в 77 серии. Один из главных людей Полата. Влюблен в Сафию Караханлы. Убил Маэстро Рональда, Юргена, а также совет Шевалье вместе с Вахапом Кузузаде. До сих пор жив. Сыгран Джахит Каяоглу.

Ялчин Булут 
Телохранитель и управляющий дел Давута Татароглу, сначала враждается с Мемати Баш а потом становится другом. Убит вовремя нападении на Мемати Баш

Искандер Бюйюк 
Искандер Бюйюк — появлялся в 25-93 сериях. Самый опасный враг Полата Алемдара. Он убил много людей Полата, Казыма, Пюрмюза, Невзата и Эрена. Также убил Эбру. Пытал Тунджая и Мемати. А также Абдульхея через Хакана. Из-за всего этого был повешен Полатом Алемдаром в 93 серии.
О нём время от времени упоминали после его смерти: по словам бывшего начальника полиции, которого посетил Полат Алемдар, Искандер не любил Эрсоя Улубея. Сыгран Муса Узунлар.

Давут Татароглу 
Впервые появился в первой серии. Давут Татароглу — храмовник, Шевалье, бизнесмен. Возглавлял одну из четырёх семей. Имел дочь Инджи. Работал на Арона Феллера. Один из самых долгоживущих персонажей франшизы Долина Волков. Убит Карой в 153 серии. Сыгран Джан Гюпзар.

Инджи Татароглу

Персонаж, которого играет Сема Шимшек (1-165).

Лейла Туркмен 

Персонаж, которого играет Айше Чигдем Батур (101—263).

Родилась 22 марта 1979 года в Стамбуле. Подруга Элиф Эйлюль по университету. Она попросила Али Джандана о поддержке, чтобы стать дипломатом. Когда Али Джандан не поддержал, она сдала экзамены на судью и прокурора и стала прокурором. Когда она встретила Али в образе Полата, когда она была довольно толстой и носила очки, она приобрел очень привлекательный и подтянутый вид. Это сильно повлияло на Полата.

После знакомства с Полатом Алемдаром она часто бывает в его доме. Особенно ей нравится выпечка Назифе Анне.

По долгу службы она привязана к законам и идеалистична. Тесный контакт Полата с преступным миром всегда беспокоил Лейлу и она пыталась предотвратить незаконные действия Полата, и она постоянно боролась с Полатом и его командой. Однако на это потребовалось немного времени, и он снова стал главой КГТ в Полате.

Ферит, который также является прокурором, является его другом и партнером. Когда он узнает, что Полат находится с Инджи Татароглу, он шокирован. Лейла, влюбленная в Полата, использует Ферит только для того, чтобы заставить Полата ревновать. В то время Полат видит в ней друга. Причина, по которой Полат невольно попадает в тюрьму Инджи, заключается в том, что Инджи сфотографировала Лейлу и других друзей-прокуроров в баре. Позже, когда обвинения были сняты полномочия, его уговорил Полат Алемдар и продолжил свой долг. Лейла впадает в депрессию, когда Инджи выходит замуж за  Полат в тюрьме. В этом ему помогает его близкий друг Бирсен. В следующих главах, когда она услышала, что Полат невольно женился на Инджи, она покинула Ферит. Они начинают быть вместе с Полатом.

Спустя много времени Лейла отправляется навестить Инджи в приют и проверяет в книге посетителей, пришёл ли Полат. На встрече с Инджи она спрашивает Инджи, что делать, когда она выйдет. Инджи говорит, что будет воспитывать Сулеймана, ребёнка от своей первого мужа. Затем он настойчиво спрашивает Полата, был ли он в гостях, но Полат не отвечает, он выдает это.

В будущем Полат идёт к трудным задачам. Лейла дважды получает известие о его смерти. Она никогда не оставляет семью Полата одну в этих сложных процессах и всегда с ними. Во второй смерти Полата она пытается расшифровать делегацию старейшин в прямом эфире, и в результате Совет старейшин видит с документами, что нет ничего случайного, и даже учитель в школе был раскрыт старшими. Кроме того, совет старейшин сообщает Лейле о её больных матери и сестре. Ему тяжело из-за болезни матери, и в это время ему снова появляется Полат. Её сестра убита тамплиером Маргарет.

Дочь Полата Элиф зовёт Лейлу Лейлош и очень любит Лейлу. Позже в Турцию вернулась сестра Полата София. София и Лейла хорошо ладят друг с другом.

В 263 серии она выходит замуж за Полата и отправляется в свадебное путешествие на лодке. Она умирает, когда лодку взрывает человек Гольге Юрин. Полат мстит, участвуя во встрече лидеров великих династий и убивая Гольге в 300-м эпизоде. Лейла — последняя женщина, которую любит Полат, и они с Элиф никогда её не забывают.

Тимур 
Сыгран Бураком Севиндик. Впервые появился в 203 серии. Очень преданный человек. Убит Маркусом в 264 серии.

Совет старейшин и их сотрудники

Ходжа 
Впервые появился в 180 серии. Жив ещё. Ходжа был членом Совета. Потом стал новым Председателем. Сыгран Вуралом Айаном.

Президент старейшин 
Персонаж, которого играет Джахит Шахер (30-162). Во время своего президентства он боролся против Искендера Бюйюка, и в этом направлении он наставил Полата Алемдара прочитать Красную книгу. Позже он встречался с Полатом по разным вопросам. Он был убит двумя стрелами, выпущенными незадолго до их последней встречи. Его смерть стала началом роспуска Совета старейшин.

Американский офицер 
Персонаж, которого Барбарос Левент Сечкин (76-80).

Старейшины с детства внедрили его в армию США. Полат узнает от него, где находятся Абдульхей и Эбру. Но позже он раскрывается и похищается Феллером. Освобожденный усилиями Полата, его убивает Абдулхей, потерявший память.

Организация общественной безопасности (КГТ)

Акиф Девечи

Акиф Девечи 
Впервые появился в 163 серии. Воспитанник КГТ. Был лично воспитан председателем совета старейшин. Находился в спецкоманде КГТ, потом занял место Полата Алемдара. Очень умный и находчивый человек, также хороший лидер.

Персонаж сыгран Али Бухара Мете (163—264). Албанского происхождения и вырос в Скопье, Македония. Привлекает внимание своим спокойствием, конфиденциальностью, упрямством и склонными к поиску решений идеями и взглядами. Он проводил операции от имени KGT в различных балканских странах, особенно в Македонии и Косово, и был призван домой Полатом Алемдаром. Он присоединился и руководил различными операциями от имени КГТ в Стамбуле, куда он приехал с 11 друзьями. Он был назначен руководителем региональной группы КГТ, а совсем недавно — председателем КГТ. Однако через некоторое время он ушел с поста председателя КГТ.

Он отправился в Дублин, столицу Ирландии, где начал зарабатывать деньги, играя музыку на улицах. Однажды на глазах у Акифа была предпринята попытка схватить женщину, но Акиф предотвратил этот инцидент и избил похитителей. Увидев это, босс мафии предложил Акифу сражаться за него. Акиф принял это предложение и побеждал своих соперников во многих боксерских поединках. В своем последнем матче, среди зрителей которых были Мистер Кей и Брэндон, Акиф стреляет Кею в грудь. После выстрела Кей доставлен в больницу. Акиф завершает свою работу с Мистером Кеем подрывом кислородной трубки в комнате Кея. Когда он был схвачен после этого инцидента и доставлен к Брэндону, он заявил мистер Брэндону, что это было местью Кею за то, что он сделал в Косово, что он убил его за джихад. Затем Брэндон отправляет Акифа в ШЕДИД. Акиф продолжает операцию с Сагиром после того, как проявил преданность Садику Британцу. В ходе операции Сагир узнает, что Акиф — человек Полата. Он преследует Акифа, чтобы убить его, Акиф объединяется с турецким племенем и отталкивает людей Сагира. После того, как Акиф выжил, он возвращается в Турцию, но пограничная жандармерия арестовывает его на том основании, что это человек Полата. Он был спасен Джахитом, в то время, когда его собирался убить перед зданием суда Ахмет, который был назначен судебным слушанием в качестве ближайшего телохранителя прокурора Лейлы и вернулся на пост президента КГТ. Будучи серьёзно ранен Маркусом в 264 эпизоде, Гольге вонзает лезвие посоха в его сердце тем самым убив его.

Шамиль 
Персонаж, которого сыграл Атилла Альпар (163—229) Он является членом КГТ. Вырос в Чечне. Его убил свой брат Ивана, выстрелив ему в голову.

Гостевые персонажи

Джеват Акарсу 
Психопат, который любит сжигать людей. Впервые появился в 59 серии. Джеват Акарсу — брат Джавита Акарсу. Есть помощник по имени Йылмаз. Он отрубил голову Хало, который убил его брата. Джеват пойман Полатом в 67 серии. Был допрошен Полатом а затем сожжен Мемати. Но как оказалось выжил. Был окончательно убит Мемати в 75 серии. Сыгран Секип Ташпынар.

Эрсой Улубей 
Впервые появился в 104 серии. Эрсой Улубей — главный враг Полата Алемдара, кровный враг Мемати. Известен тем, что убил Гюлендам, сына Мемати — Мамоша. Сделал мать Полата Алемдара инвалидом. Был убит Мемати и Полатом в 128 серии. Сыгран Умит Ачар.

Гольге 
Гольге (Фердинанд) — враг Полата Алемдара в 10 сезоне. Впервые появился в 264 серии, где убил почти весь состав КГТ и Кардинала. Называет себя Тенью Богов на земле. Есть человек по имени Ариель. Создатель Dark River и Sinitative. Убит Полатом в 300 серии. Сыгран Эртаном Сабаном.

Муро 
Муро — член организации. Позже был выгнан из организации за предательство. Очень хитрый человек, но несмотря на это он всегда любит людей. Помешан на революции. Чето и Йылдырым — самые близкие люди из его команды. Их обоих убил Джеват. Впервые появился в 13 серии. Взорван Фэллером в 65 серии. Сыгран Мустафа Устундаг.

Арон Фэллер 
Арон Фэллер — глава Гладио. Шеф Булента Фуата Араса. Еврей сионист. Впервые появился в 64 серии. Конфликтовал с Шамиром Хеброном и Гюнтером Липманном, и обыграл их обоих в 128 серии. Спас дочь Полата Алемдара, из-за чего думал, что Полат будет с ним сотрудничать. Однако убит Полатом Алемдаром в 131 серии. Сыгран Османом Сойкутом.

Шамир Хеброн 
Впервые появился в 94 серии. Шамир Хеброн — еврейский агент. Хотел отомстить за всё Полату Алемдару. Враждовал с Ароном Феллером. Последний отправил его в Гуантанамо, но Джозеф вытащил его оттуда. Но вместо благодарности Шамир убрал своего потенциального соперника. Он также пытался убить Полата Алемдара но не смог. Убит Алемдаром в 155 серии в северном Ираке. Сыгран Эрдалом Кучуккомурчу.

Али Сельчук Торос 
Брат погибшего Чагры Тороса. Впервые появился в первой серии. Убил себя в 26 серии.

Джелаль Караджадаг 
Один из глав четырёх семей. Сыгран Эджером Акисиком. Впервые появился в первой серии. Убит Полатом в 34 серии.

Ахмет Кудрет Хазарбейоглу 
Сыгран Бозкурт Куруч. Впервые появился в 1 серии. Убит Мехмет Фикретом в 60 серии.

Туран Качгар 
Туран Качгар — бизнесмен. Сыгран Сельджуком Озером. Впервые появился в 1 серии. Убит Полатом в 89 серии.

Шахмаран 
Шахмаран — лидер Организации. Впервые появился в 94 серии. Связан с Шамиром Хеброном. Из-за этого имел разногласия с Лале Зарой Айначи. Убит Полатом Алемдаром через повешение (155 серия). Сыгран Октай Дал.

Унсал Кемаль Альниачик 
Унсал Кемаль был воспитан в КГТ. Впервые появился в 67 серии. Но на самом деле преследовал мелкие амбиции. Таким образом, он превратился из госслужащего в слугу, который представляет интересы Арона Феллера. Начинал работать с Альпером Озгенчем. В конце концов, он познакомился с Полатом Алемдаром. Он лично знал что Искандер Бюйюк предал государство. Он работал на Арона Феллера. Пока Искандер пытался убить Эбру, он тайно похитил дочь Полата Алемдара и передал её Феллеру. Был в разногласиях с Эрсойем. В 128 серии он был пойман Полатом. Унсал сказал Полату что его дочь жива. Но Полат понял что это Унсал похитил его дочь и свернул ему шею. Таким образом Унсал умер. Сыгран Месут Акуста.

Маркус 
Один из командиров Гольге. Гольге искал трость, которую Полат Алемдар забрал у Юдже Маджесте. Поэтому Маркус ворвался в офис КГТ убил всех людей Полата. Он убил Акифа, Айнура, Зульфикара и Тимура. Однако был пойман Полатом Алемдаром и Джахитом в 266 серии. В этой же серии Маркус был убит. Сыгран Онуром Айчеликом.

Хамид 
Впервые появился в 111 серии. Хамид — правая рука Эрсоя. Известен тем что отрубил Озджану руку и довёл его до самоубийства. Убит Карой в 132 серии.

Хашим Ага 
Хашим Ага — наркоторговец. Впервые появился в 116 серии. Враждовал с Мемдухом. Предал Мете Агира. Из-за этого Мете Агир убил его в 151 серии.

Иззет 
Иззет Ага — контрабандист. Впервые появился в 101 серии. Заживо похоронен Полатом Алемдаром за смерть сына (150 серия). Сыгран Эролом Тезереном.

Яшар Катарджи 
Также известен как Яшар Ага. Имеет дочь Эврен и сына Кенана. Дочь убил Кашифоглу. За это Яшар ему мстил. Он сотрудничал с Иззетом и Эрсоем. Убил Мемати. Яшар Ага — наркоторговец. Убит Полатом Алемдаром за смерть Мемати (162 серия). Сыгран Седа Йылдыз.

Мете Агир 
Мете Агир — заместитель Председателя. Впервые появился в 147 серии. Убил Хашима. Враждовал с Мете Аймаром, своим тезкой. Также враждовал с Давутом Татароглу и Кара. Сотрудничал с Яшаром. Был влюблён в Несрин Чакыр и полгал Пусату. Был убит Пойразом в 186 серии. Сыгран Реджепом Чинисли.

Юдже Мажесте 
Юдже Мажесте — главный из Храма Шевалье. Впервые появился в 247 серии, где загипнотизировал Джахита. С помощью Джахита поймал Полата, но Полат сбежал. Имел особую трость. Убит Полатом в 254 серии. Сыгран Кайханом Йылдызом.

Адиль Эшрефоглу 
Сыгран турецким актёром Кузей Яргыном. Впервые появился в 162 серии. Полат подозревал его в убийстве Мемати. Затем выяснил что за этим стоит Сенжер. Убит по собственному согласию в 191 серии.

Пусат Чакыр 
Сын Сулеймана Чакыра. Внук Лаззии. Имеет сестру Сельви. Мафиозник. Впервые появился 108 серии. Работал с Раскольным и Балтазарам. С последним также враждовал, в итоге убил Балтазара. Был наставлен Полатом на правильный путь, но потом отвернулся от Полата, из-за этого был убит Лисом Андреем 298 серии. Сыгран Гёркем Севиндик.

Бальтазар 
Отец мафии. Враг Пусата Чакыра. Много денег зарабатывает на русской рулетке а также наркоторговле. Впервые появился в 213 серии. Пусат нападал на заведения Бальтазара. В 9 сезоне боролся с Пусатом за титул Посла Стамбула. Убит Пусатом в 256 серии. Сотрудничал с Раскольным и Максимо Польпо. И с Питбулом. Сыгран турецким актёром Муратом Айдыном.

Раско 
Русский мафиози. Впервые появился в 213 серии. Говорит о себе в третьем лице. Работал с Бальтазаром и Пусатом. Имеет помощника по имени Дмитрий. Пьёт водку. Враждовал с Лисом. Убит Лисом в 297 серии. Сыгран Селахаттин Бел.

Роуз 
Помощница Каруна. Очень красивая женщина. Сыграна турецкой актрисой Хандан Йылдырым. Впервые появилась в 269 серии. Была посредником между Андреем и Каруном. Убита в 300 серии.

Ричард Кейн 
Инспектор Ричард Кейн — храмовник, командир Армагеддона. Впервые появился в 204 серии. Был отправлен Юдже Маджесте для защиты Маестро Роналда. Все операции делал с Джахитом. Иногда возникали разногласия между ним и Маестро Рональдом. А также с Раскольным. В 217 серии был пойман Карой, но потом спасён Раскольным. Чтобы отомстить Каре, похитил его из тюрьмы. Затем был убит Полатом Алемдаром и Абдульхеем которые пришли спасать Кару (220 серия).

Садык Британец 
Садык Британец — старый халиф ШЕДИДА. Впервые появился в 230 серии. Был в разногласиях с Сагиром, а затем и Джоном Смитом. Убит Джоном Смитом в 258 серии. Сыгран Селахаттин Тоз.

Джон Смит 
Джон Смит — командир команды Льва, связанной с РА. Впервые появился в 246 серии. Эффектно напал на место, где было совещание Ходжы с остальными слугами Совета Старейшин. Убил всех кроме Ходжи. Он надеялся спасти Брэндона, но Брэндона взорвал Полат Алемдар. Были хорошие отношения с Джаном и Мете Аймаром. Очень жестокий и психически нестабильный человек. Это особенно можно увидеть в 269, 284, 285 сериях. Проводил операции чтобы поймать турецких инженеров, но потерпел неудачу. Убил Айдан, подружку Эрдема. Затем убил Халифа Садыка Британца и сам стал Халифом. Именно в это время к нему в плен попал Юсуф Кузузаде, сын Фехми. Смит подверг его всяческим пыткам в Ираке. Но Юсуфу удалось сбежать. Затем Смит искал Профессора Алтайского. Однако пришёл Полат Алемдар и ранил его. Чуть позже, в 275 серии вместе с Ариелем пытался убить Полата Алемдара в Швейцарии, но не смог. Убит Полатом Алемдаром в 286 серии, Полат выстрелил ему в голову. Сыгран Левентом Сулуном.

Юрий 
Юрий — друг Тилки Андрея. Был послан Андреем чтобы спасти его брата, но не смог. Поэтому Тилки убил его в 262 серии.

Вахап Кузузаде 
Вахап Кузузаде — новый Барон, появился в 217 серии. Погиб в 229 серии. Сыгран Шемси Инкая. Отец Фехми и дед Юсуфа. Новый босс Хаккы.

Камбур 
Был сыгран Левентом Юкселем. Впервые появился в 172 серии. Притворялся горбатым, но на самом деле был хитрым и умным. Курдский террорист. Убит в 174 серии.

Паласка Зафер 
Впервые появился в 11 серии. Мафиозник. Работал с Вуралом Сечкином. Убит в 17 серии людьми Хакана. Сыгран Мехметом Али Каптанларом.

Джейкоб Хеброн 
Брат Шамир Хеброна. Впервые появился в 182 серии. Сенжер обещал отдать ему Полата Алемдара. Последнему Джейкоб хотел отомстить за брата. Однако Акиф сдался вместо Полата. Джейкоб подумал, что это игра Сенжера. Из-за этого был убит Мете Аймаром в 183 серии.

Кайзер 
Кайзер — из команды Гольге. Отвечал за Инстанцию. Убит Полатом Алемдаром во время битвы за Инстанцию (299 серия).

Назым 
Назым — правая рука Искандера. Впервые появился в 25 серии. Невероятно предан своёму патрону. Однако когда Полат Алемдар поймал его, Назым всё таки выдал ему все секреты Искандера. Он убил себя сам, по приказу Искандера в 42 серии. Повесился, будучи преданным хозяину, даже когда хозяин от него отказался. Или же он знал что если не убьёт себя, то из тюрьмы его все равно не выпустят. Вероятно, он пожизненному Аду предпочёл умереть. Так или иначе, он довольно смелый и преданный человек, который не боится даже смерти. Враждует с Ялчин Булутом. Иногда себе на уме.

Максимо Польпо 
Максимо Польпо — глава итальянской мафии и враг Бальтазара. Убит Бальтазаром в 226 серии. Перед тем как убить, Бальтазар отрубил ему руку.

Питбул 
Питбул — партнёр Балтазара по наркотикам. В его банде мотоциклистов состоял Юсуф Кузузаде. Имел разногласия с Мисскет. Убит Юсуфом в 243 серии. Сыгран Мустафа Йылмаз.

Мисскет 
Правая рука Питбула. Он пёс, а она кошка. Очень красивая. Впервые появилась в 233 серии. Была в разногласиях с Питбулем. Убита своим же партнером в 246 серии.

Суха Тарик 
Впервые появился в 233 серии. Старый друг Омера Джандана. Помогал Полату, чем мог. Очень мудрый и добрый человек. Хорошо общался с Элиф. Был в разногласиях с Джульет. Умер в 276 серии. Сыгран Исмаилом Айдыном.

Пала 
Пала — наёмник из Анкары. Работал в северном Ираке и Сирии. Был племянником Хюсрев Аги. Убил Аслана Акбея. Убил Сейфо. Пытался похитить Хало. Погиб от рук Полата в 64 серии. Почти никогда не снимает свои очки. А когда снимает, говорит что только мертвые могут видеть и в ту же секунду убивает. Таким образом он убил Шехмуза, помощника Хюсрев Аги. И Аслан Акбея. Имел двух помощников: Бедира и Короля. Работал на Мито. Впервые появился в 51 серии сериала Долина Волков. Сыгран Юксель Аричи.

Казым Кашифоглу 
Казым Кашифоглу впервые появился в 123 серии. Убит Карой в 139 серии. Работал на Шамира Хеброна. Предатель Родины и государства. Сыгран Седатом Савтаком.

Сириец 
Сириец — впервые появился в 131 серии 6 сезона. Он главный сирийского крыла Организации. У него хорошие отношения с Шахмараном, но напряженные отношения с Лале Зарой. Именно он допросил, а затем отпустил её сына по приказу Шахмарана. Работал на Шамира с Кашифоглу. Любит пытать людей. Действует как террорист. Умер в 143 серии, его убил Кара. Сыгран Мехметом Арасом.

Сенжер 
Сыгран Эрдоганом Айдемиром. Впервые появился в 162 серии. предатель Совета Старейшин. В принципе, если бы он дожил до финала сезона, его можно было бы назвать главным злодеем 7 сезона. Сотрудничал с Джейкобом Хеброном, с Пойразом Калели. Был недоволен Адиль Беем. Подставил Эркана. Убил Мемати, Джемаля. Убит Эрканом в 190 серии, Эркан задушил его подушкой.

Пойраз Калели 
Пойраз Калели — враг Полата Алемдара. Впервые появился в 185 серии. Был заточен в узбекской тюрьме, но его оттуда вытащил Сенжер. Харомовник. Убит Карой в 209 серии. Любит отрывать и выкаливать глаза. Сыгран Йылдырымом Мемишоглу.

Джан 
Джан — член Нового Совета. Впервые появился в 237 серии. Старый друг Мете Аймара. Работал с Брэндоном, после его смерти — Джоном Смитом. Убит Полатом Алемдаром в 257 серии. Сыгран Кааном Гиргином.

Сеттар Зазаоглу 
Сыгран Дженгизом Сезичи. Сеттар Ага — родственник Зазы. Впервые появился в 231 серии. Убит Тилки Андреем в 258 серии.

Кардинал 
Кардинал — один из Храма. Впервые появился 190 серии. Скорее всего, именно благодаря его инициативе Гольге убил весь КГТ, ибо именно он получил трость Юдже Маджесте. Однако был убит Гольге в 264 серии. Сыгран Ноунеймом.

Дагестанец 
Впервые появился в 259 серии. Он тот, кто выступает против важных террористических организаций в России и против торговли наркотиками. Во время чеченской войны Лис Андрей убил брата Дагестанца. Кроме того, в результате продажи Лисом Андреем оружия и наркотиков в России Дагестанец сильно пострадал. Дагестанец, желающий отомстить за своего брата, воспринял это как личную борьбу, и после поездки Андрея в Турции, чтобы нанести вред его брату, сжёг наркотики Стефана, и оставил его там. Стефан не сказал об этом Андрею и совершил набег на штаб Дагестанца. После того, как Лис Андрей похитил сестру Полата Алемдара, Софие Караханлы, Полат также похитил Стефана с помощью Дагестанца. Стефана и Софие обменяли, и они оба отправились к своим братьям. Стефан был убит Полатом так как он собирался убить семтру Полата, а Лис послал своего человека, Лизу, на свадьбу Полата, чтобы отомстить ему. Полат Алемдар ловит Лизу и она сообщает адрес дома Тилки в России. Джахит и Полат, получившие поддержку Дагестанца, поехали в Россию и поймали Лиса, тогда они подумали, что сожгли Лиса водкой в ​​бассейне, но из-за ошибки Дагестанца Лису удалось сбежать оттуда благодаря созданному им механизму. Самым большим врагом был брат Лиса Стефан. Он не встречался лицом к лицу с Лисом. Мать Тилки сказала ему отомстить Стефану на последнем издыхании; Лис похитила Дагестанца, чтобы уничтожить Полата, и передал его Полату, после того как узнал местонахождение Софие и Элиф с помощью Дагестанца. Дагестанец сообщил Полату, что Лис жив. После того, как Лис Андрей сотрудничал с Каруном, люди Каруна были переданы Ариэлю и Смиту, отправив Полата Алемдара в торговый центр в качестве террориста-смертника, в качестве живой бомбы. Полат спасается в последнюю минуту. После этого в сериале не появлялся. Сыгран Гокменом Касабалы.

Полицейский Посланник 
Полицейский Посланник — друг Брендона. Впервые появился в 237 серии. Часто спорил с Брендоном и Джаном. Из-за этого был убит Мете Аймаром в 242 серии. Сыгран Кадиром Туркдонмезом.

Мистер Кей 
Лидер команды Армагеддон. Впервые появился в 225 серии. Никого не жалеет. Приехал в Турцию по просьбе Маестро Рональда, после гибели Кейна и похищения Маргарет. Убил Маргарет. Взорвал племянника Зюльфикара Бекташи. Убил Сарпа Гюнселя во время обмена. Взорвал офис КГТ вместе с Абдульхеем и Волканом. С приходом Брэндона в Турцию, предал Армагеддон и встал во главе Лион Тим. В 233 серии был ранен Акифом, в 234 серии убит Акифом в больнице. Сыгран Умитом Беленом.

Профессор Мартин 
Впервые появился в 202 серии. Профессор Мартин — тайный мастер Храмовников и брат близнец Каруна. В то же время является членом Сионистского движения. В университете Англии преподаёт историю, тем самым скрывая кем он является на самом деле. Был знаком с Софией Караханлы, через неё пытался выйти на Элиф Алемдар, которую Шевалье выбрали Избранной. Был судьёй Стамбула, но Амон снял его с должности. Вместе с Алгисом помогал Фехми Кузузаде в создании Совета Волков. Чтобы добраться до Элиф, он убил мать Полата Алемдара, Назифе Джандан. Сотрудничал с Тилки Андреем и его братом Стефаном. Полат Алемдар вызвал Мартина на свою свадьбу, чтобы поймать его (Мартин не знал, что его раскрыли). Полат избил Мартина клюшкой для гольфа в 263 серии. Сыгран Мауро Мартино.

Карун 
Карун — брат-близнец Мартина. Новый Юдже Маджесте после смерти старого (Джорджа). Взорван Полатом Алемдаром в 300 серии. Впервые появился в 265 серии. Сыгран Мауро Мартино.

Сагир Хокка 
Впервые появился в 230 серии. Сагир Хокка — террорист, командир ШЕДИД. Заживо сожжён Полатом Алемдаром в 255 серии. Сыгран Тунджелем Сарманом.

Тилки Андрей 
Тилки Андрей — русский шпион. Также известен как Лис Андрей и Андрей Тыкин. Впервые появился в 82 серии «Долина Волков». Убил Нину. Убил Садыка, Аднана и Эрдогана в 86 серии, из-за Самуеля Вануну. Пусат похитил Ординариуса, из-за чего он вернулся Турцию в 234 серии. К тому же он вернулся из-за Полата Алемдара. Убил Сеттара. В 261 серии умер его брат Стефан. В 263 серии Полат казалось сжёг его в бассейне, но Тилки выжил. В дальнейшем чтобы отомстить за брата, он делал много операций, но был безуспешен. Затем в 298 серии убил Пусата. В этой же серии Полат окончательно убивает Лиса Андрея. Сыгран Орхан Эдип Эртюрк.

Стефан Тыкин 
Впервые появился в 259 серии. Стефан — брат Тилки Андрея. Сначала был пойман Полатом Алемдаром в Москве, но всё таки был спасён Лисом. Решив отомстить он напал на больницу Полата Алемдара. Однако был застрелен Полатом (261 серия).

Низаметтин Гювенч 
Сыгран Аднаном Бириджиком. Впервые появился в первой же серии. Низаметтин Гювенч — член Совета, адвокат. На самом деле он Серый Кардинал Совета. Убил Мехмета Караханлы, Самуэля Вануну, Кылыча, Лаз Зию, Нергиз Караханлы. Самый умный и осторожный из Совета. И наверное, самый безжалостный. Однако был убит Полатом Алемдаром через повешение (96 серия в Долине волков).

Милан 
Впервые появился в 223 серии. Милан — человек Максимо Польпо. Умер на русской рулетке в 225 серии.

Корнелиус 
Корнелиус — из Храма Шивалье. Впервые появился в 31 серии. Говорят, был в тесных отношениях с Юдже Маджесте и Кардиналом. А также с Искандером. Убит последним в 38 серии. Сыгран Муратом Атыком.

Брэндон 
Брэндон — человек РА, английский разведчик. Впервые появился в 230 серии. Помогал Мартину, Сагиру, Андрею. Был взорван Полатом Алемдаром в 247 серии. Сыгран Назитом Озджаном.

Сергей Жарков 
Сергей Жарков — новый Барон. Был врагом Асии. Убит Юсуфом в 287 серии. Впервые появился в 277 серии.

Мерван Ага 
Мерван Ага — глава племени. Впервые появился в 267 серии. Работает с Гольге. Убит Полатом Алемдаром в 290 серии.

Ариель 
Человек и правая рука Голге. В то же время человек Каруна. Постоянно любит говорить «Экстра». Помогал Джону Смиту. Ариель иногда конфликтовал с Гольге. Интересуется биржей. Также имеет свою систему алгоритмов. Взорван Полатом Алемдаром в 300 серии. Впервые появился в 264 серии. Сыгран Лураном Ахмети.

Юрген 
Впервые появился в 276 серии. Юрген — один из людей Гольге. Убит Джахидом в 299 серии. Сыгран Мехметом Уналом.

Генерал Владимир 
Впервые появился в 172 серии. Известен тем, что убил родителей Шамиля ещё в детстве. Причём не просто убил, а сжёг. Генерал Владимир — русский генерал. Заживо сожжен Шамилем в 178 серии.

Иван 
Впервые появился в 174 серии. Иван — брат Шамиля. Сын Генерала Владимира. Убит Пусатом Чакыром за смерть Шамиля (229 серия).

Фехми Кузузаде 
Впервые появился в 230 серии. Фехми Кузузаде — сын погибшего Вахапа Кузузаде. Великий Барон. Заменил место Мехмета Караханлы. Был наказан Храмовниками, за то что тот вместо того, чтобы работать с Ароном Феллером, работал с его конкурентами по поводу нефти северного Ирака. Его заперли в Монастыре. Но потом освободили, после совещания в Кипре. С приказом от Алгиса, он создал новый Совет Волков. Однако Полат Алемдар убил почти всех членов. Затем Фехми работал с Гольге/Фердинандом по поводу той же нефти. Узнав что Юсуф не его сын, он пытался убить Юсуфа, но погиб сам от руки Асии (300 серия). Сыгран Левент Джан.

Джозеф Бейл 
Американец. Джозеф Бейл — американский разведчик и отчим Элиф. Был врагом Феллера и другом Шамира. Был застрелен Шамиром в 143 серии. Сыгран Реха Озджан.

Джульет 
Помощница Брэндона. Впервые появилась в 232 серии. Недолюбливала Софию и Джахита. Убита Брэндоном в 246 серии.

Доктор Неше 
Израильский агент. Впервые появился в 33 серии. Помогал Искандеру и Карджадагам. Убит Абдульхеем в 41 серии. Сыгран Айше Варлиер.

Маргарет Теодора 
Жена Джозефа. Впервые появилась в 190 серии. Была в оппозиции с Рональдом и Джахитом. А также Муратом. Помогала Кейну, Пойразу и Мете. Убита Мистером Кеем в 225 серии. Сыграна Фундой Ильхан.

Юстад Роналд 
Впервые появился в 192 серии. Убит Джахитом в 234 серии. Сыгран Умит Демирделен.

Буниамин 
Один из членов совета Фехми. Впервые появился в 242 серии. Его привёл Джахит. Банкир. Убит Полатом в 257 серии. Сыгран Угур Ташдемир.

Захарияс 
Один из членов Совета Фехми. Впервые появился в 240 серии. Тесно связан с Андреем. Торговец оружием. Убит Полатом в 257 серии.

Ординариус 
Помощник Андрея по наркотикам. Помогал Стефану. Работал с Питбулем, Балтазаром, Тилки и Хаккы. Убит Полатом в 259 серии.

Тургут 
Сыгран Тургут Куючу. Впервые появился в 147 серии. Новый помощник Давута после смерти Йылдыза и Балута. Помогал Давуту и Инджи Татароглу. Помогал Яшару и Мете. Убит Джемалем в 156 серии.

Амон 
Впервые появился в 230 серии. Амон — Мировой Барон. Даже Юдже Маджесте подчиняется Амону. Сыгран Энди Гарсией.

Законченные персонажи

Выпуски 
Сериал на экранах с 2007 года. На телеканале Show TV показано 1-63 серий (1, 2, 3 сезоны), на телеканале Star TV 64-93 серии (4 сезон), на телеканале A tv 94- 128 серии (5 сезон), на телеканале TNT 129—161 серии (6 сезон). Премьера 7 сезона состоялась 13 Сентября 2012 года на телеканале А tv. В Казахстане сериал был показан на телеканале «31 канал» с 1 по 63 серии (1 — 3 сезоны) с русским переводом и казахскими субтитрами, и на телеканале «Хабар» были показаны серии 4 и 5 сезонов.

Критика 
По мнению еврейской организации ADL, в последних частях сериала демонизируются израильтяне и израильские солдаты, показаны агенты Моссада, берущие в заложники сына одного из героев сериала Мемати с её воспитательницей. По одному из мнений, Турция намерена представить Израиль в сериале в «чудовищном свете». По сюжету фильма похитителем ребёнка оказался ставленник-агент Израиля в Турции. По этому поводу армянская газета «Новое время» написала, что похищение детей с целью обращения в свою религию — не еврейская, а османская традиция и так формировались отряды янычаров

В связи с показом сериала по телевидению посол Турции в Израиле был вызван в МИД Израиля, где ему в унизительной форме выразили протест. Впоследствии по требованию Турции заместитель министра иностранных дел Даниэль Аялон вынужден был извиниться за форму приема посла, подчеркнув, что «протест против нападок на Израиль остается в силе». Сам посол Турции в Израиле Челликол также осудил возобновление показа сериала турецким телевидением.

После начала показов фильма в Германии премьер-министр Баварии Эдмунд Штойбер обратился к владельцам кинотеатров с просьбой снять фильм с показа. Беспокойство тем, что фильм разжигает в Германии межнациональную рознь выразили и другие немецкие политики, в частности министр внутренних дел Баварии Гюнтер Бекштайн. Сериал был также запрещён к показу в Таджикистане в связи с пропагандой терроризма, экстремизма и насилия.

См. также 
 Долина Волков
 Долина волков: Ирак
 Долина волков: Палестина
 Долина Волков: Родина

Драматические телесериалы Турции
Телесериалы Турции 2000-х годов
Программы телеканала Kanal D
Программы телеканала Show TV